Big Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Big Lake (Alaska)
Big Lake (Minnesota)
Big Lake (Missouri)
Big Lake (Texas)
Big Lake (Washington)